Le Festin nu est un roman de l'écrivain américain William S. Burroughs publié pour la première fois en 1959.
 Le Festin nu est un film britannico-canado-américano-japonais de David Cronenberg, sorti en 1991, et adapté du roman éponyme de William S. Burroughs.

Groupes de musique